La Vtoroj divizion 2012-2013 (in russo: Seconda divisione 2012-2013) è stata la 21ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio. È stata l'ultima con questa denominazione: dalla stagione successiva la serie fu chiamata Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi (Lega del Campionato professionistico di calcio).

Stagione

Novità
Il numero di squadre partecipanti scese da 75 a 73; furono dieci i club che dalla precedente stagione non riuscirono ad iscriversi: , , , , , , , ,  e . 

Tali defezioni, unite alle consuete numerose rinunce tra i club vincitori dei gironi dei dilettanti portò a diversi ripescaggi: tra le retrocesse , ,  e  furono riammesse, mentre il  scese nromalmente di categoria; dai dilettanti furono ammesse , , ,  e  (questi ultimi due club erano addirittura militanti nella seconda serie dilettanti), oltre a , ,  e , vincitori sul campo.

Dalla PFN Ligi arrivarono, infine, le retrocesse , ,  e  (lo , altra retrocessa, era fallita già nella precedente stagione) a sostituire le promosse , , ,  e , oltre alla ripescata .

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 10 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno (recuperando la formula delle stagioni passate), con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre veniva retrocessa nei dilettanti l'ultima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
Nel Girone Sud dopo 22 turni lo  dichiarò bancarotta e si ritirò dal campionato.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Chimik Dzeržinsk promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2013-2014.
Piter San Pietroburgo retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Arsenal Tula promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2013-2014.
Orël retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Angušt Nazran' promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2013-2014.
SKA Rostov retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Gazovik Orenburg promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2013-2014.
Spartak Joškar-Ola retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Luč-Ėnergija promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2013-2014.
Sibir'-2 retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2012-2013
Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2012-2013
Kubok Rossii 2012-2013

Altri progetti

Collegamenti esterni

2012-2013
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013